SBN steht für:
 Staatliches Baumanagement Niedersachsen, der öffentliche Bauherr für die Bauprojekte des Landes und des Bundes in Niedersachsen,
Naval Aircraft Factory SBN, einen Lizenzbau des zweisitzigen Aufklärers/Bombers der Brewster Aeronautical Corporation Brewster SBA,
Schachtbau Nordhausen, ein deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in thüringischen Nordhausen
 Schweizerischer Bund für Naturschutz, eine seit 1997 in Pro Natura umbenannte Naturschutzorganisation
 Servizio Bibliotecario Nazionale, der italienische Bibliotheksverbund
 Sonlife Broadcasting Network, ein christlich-religiöser Fernsehsender
 Standard Book Number, den ursprünglichen Namen der 1966 eingeführten ISBN, siehe Internationale Standardbuchnummer
 Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, deutsches Verkehrsunternehmen
 South Bend Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

sbn steht für:
 Sindhi Bhil (ISO-639-3-Code), Varietät von Sindhi, Sprache in Indien

Abkürzung